Berardi (famiglia) – famiglia nobile italiana
 Giovanni Berardi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano